Ziervgel est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Ægidius Ziervgel (1697–1741), naturaliste suédois ;
 Friedrich Ziervgel (1727–1792), naturaliste suédois, fils du précédent.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique